Акармара:
 Акармара — шахтёрский посёлок в Абхазии, район города Ткуарчал
 Акармара — станция Закавказской железной дороги в этом посёлке